Дмитрий Васильевич Франько (; 25 октября 1913, Натягайливка Елисаветградский уезд, Херсонская губерния, Российская империя (ныне Вознесенск, Николаевской области Украины) — 4 ноября 1982, Киев) — украинский советский актёр театра и кино, народный артист Украинской ССР (1969), заслуженный деятель искусств Дагестанской АССР (1974).

Биография 
В 1938 году окончил Киевский театральный институт (ныне Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

В 1938—1944 годах — актёр Киевского театра Особого военного округа, артист фронтовой бригады, в 1944—1947 годах — театра Советской армии Одесского военного округа (ныне Львовский драматический театр имени Леси Украинки).

С 1947 года — актёр Киевского академического театра русской драмы имени Леси Украинки. Одновременно преподавал в Киевском театральном институте.

С 1953 года снимался в кино. Сыграл в более, чем 30 фильмах.

Избранная фильмография 

  — Счастье Никифора Бубнова — Прокоп Максимович
  — Преодоление — Матвеич, камердинер Кабардиных
  — Открытие
  — Нежность к ревущему зверю — Аким Иванович, знакомый Бориса
  — Казнить не представляется возможным — эпизод
  — Утро вечера мудренее — Тарас Тимофеевич Доценко, отец Юрия, мастер токарного участка
  — Девушка и море — дед Фёдор
  — Беспокойное лето — сторож лодочной станции
  — Частное лицо — Игнат Петрович Барабулька, участковый
  — Пора летних гроз
  — Стеклянное счастье — Никифор Дзякун
  — Пробивной человек — Николай Петрович, старый начальник автобазы
  — Мой генерал  — Иннокентий Евлампиевич, дедушка Кешки
  — Крутое поле — Кочкарин
  — Неудобный человек — Евгений Александрович Бекташев, мастер участка
  — Будьте готовы, Ваше Высочество! — Михаил Борисович, начальник лагеря
  — Освобождение Праги — генерал Рыбалко  — Два капитана — эпизод
  — Я — Водолаз 2 — Федор Артемьевич Кулик
  — Юркины рассветы — регистратор в ЗАГСе (нет в титрах)
  — Совесть — Григорий Максимович Осипов, участковый
  — Лето в Журавлином — Семен Миронец
 -  — Высокое звание  — Павел Максимович Гайдабура, командующий армией
  — Ринг — Федор Попов, сотрудник милиции
  — Инспектор уголовного розыска  — сосед Зои
  — Всего три недели… — бухгалтер
  — Битва за Берлин. Последний штурм — маршал
  — Море в огне — Приходько, отец Юли и Жени
  — Сердце Бонивура — полковник
  — Варькина земля  — старшина милиции
  —  — Освобождение — Павел Рыбалко
  — Огненная дуга — генерал-лейтенант, командующий танковой армией
  — Прорыв — генерал
  — Разведчики — полковник Евсюков
  — Вечер на Ивана Купала — Терентий Корж, казак, отец Пидорки
  — Непоседы — начальник отдела кадров, набирал молодежь в Сибирь на стройку
  — Если покинешь меня (фильм-спектакль) — Кодл
  — Фитиль (короткометражный)
  — Два года над пропастью  — эпизод
  — Страница жизни (фильм-спектакль) — Тарас Шевченко
  — Сон — Жуковский, поэт
  — Пятый тополь
  — Ночь и день (фильм-спектакль)
  — Юнга со шхуны «Колумб» — Ковальчук
  — Цветок на камне — Паша Чмых
  — Где-то есть сын — Егор Карпов
  — Черноморочка — Терентий Тарасович Бодяга, старшина
  — Огненный мост (фильм-спектакль) — Горбенко
  — Город зажигает огни  — раненый в госпитале
  — Шельменко-денщик  — Лопуцковский
  — Дорогой ценой — офицер с усами (нет в титрах)
  — Правда — управляющий пана Чубатенко
  — Крутые ступени  —  Морозов, шофёр
  — Конец Чирвы-Козыря — Гунявый
  — Далёкое и близкое — Пикатий
  — Приключения с пиджаком Тарапуньки (короткометражный)
  — Команда с нашей улицы — тренер (нет в титрах)

Литература 
 Митці України. Енциклопедичний довідник. (за редакцією А. В. Кудрицького), К.: УЕ ім. М. П. Бажана, 1992, с. 609
 Мистецтво України: Біографічний довідник. К., 1997. — С.610.

Ссылки 
 

Актёры театра Украины
Актёры УССР
Актёры СССР
Актёры театра СССР
Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Персоналии:Киностудия имени А. Довженко
Заслуженные деятели искусств Дагестанской АССР